Een boog is in het algemeen een gekromde of gespannen lijn- of vlakvorm.

Algemeen
 Boog (wapen), de helft van pijl-en-boog.
 een aantal optisch-meteorologische verschijnselen:
 Regenboog, een boog van licht, ontstaan door reflectie van zonlicht in regendruppels.
 Mistboog, een boog van licht, ontstaan door reflectie van zonlicht in mistdruppeltjes.
 Circumzenitale boog, een halo, ontstaan door breking van zonlicht in ijskristallen.
 Dhanurasana of booghouding, een veel voorkomende houding in hatha yoga.

Architectuur

het bovendeel van een boogbrug.
een kromming aan de onderkant van een brug, gevormd door brug en brugpijlers.
 Boog (bouwkunde), een onderdeel van een bouwwerk.

Bogen in bouwwerken, naar functie
 Aardboog, een grondboog waarvan tijdens de bouw de grond als ondersteuningsconstructie fungeert.
Arcadeboog, een onderdeel van een arcade (architectuur).
 Diagonaalrib, delen van een kruis(rib)gewelf.
 Gordelboog, een steunconstructie, bijvoorbeeld voor een dak, haaks tussen twee gewelfvlakken.
 Grondboog, een boog in een fundering, over slechte plaatsen in de ondergrond, of over bestaande funderingen heen.
 Luchtboog, een stijgende boog die tussen een steunbeer en het bouwwerk is aangebracht.
 Muraalboog of schildboog is een gordelboog die tegen de muur is geplaatst
 Ontlastingsboog, een bepaalde boog boven muuropeningen die dient om het bovenliggende gewicht te verwerken.
 Scheiboog, in vooral kerken de scheidingsbogen tussen middenbeuk en zijbeuken
 Spaarboog, een boog die gebruikt is om materiaal en/of arbeid uit te sparen.
 Triomfboog, een monumentale herdenkingspoort, onder andere gebouwd in de Romeinse tijd.
 Triomfboog (kerk):
Het gedeelte van de achterwand rondom de halfronde apsis.
De overgang van het schip van een kerk naar het koor.

Bogen in bouwwerken, naar vorm
 Accoladeboog, een lage boog in de vorm van een accolade.
 Blindboog, een boog waarbij de onderliggende ruimte opgevuld is met een muur.
 Ellipsboog, een boog in de vorm van een halve ellips.
 Ezelsrugboog, een hoge boog in de vorm van een accolade.
 Hoefijzerboog, een hoefijzervormige boog.
 Keperboog, een boog of overwelving in driehoeksvorm.
 Korfboog, een boog die bestaat uit een aantal cirkelsegmenten.
 Paraboolboog, een boog in de vorm van een parabool.
 Rondboog, halfcirkelboog of volboog, een boog die een halve cirkel beschrijft, bijvoorbeeld boven poorten of vensters.
 Segmentboog, steekboog of toog, een boog die meestal een deel van een halve cirkel beschrijft, soms een deel van een parabool of kettinglijn.
 Spitsboog, een boog uit twee symmetrische cirkeldelen die elkaar in de top snijden, bijvoorbeeld boven poorten of vensters.
 Stijgende boog, een boog die qua vorm niet symmetrisch verloopt (ongelijke geboorten)

Techniek en wetenschap
 Boog (spoor), een bocht in het spoor, óf een gebogen traject.
Overgangsboog, de geleidelijke overgang tussen een rechtstand en een cirkelboog.
 Veneuze boog, een hulpmiddel om de bloeddruk in een bepaalde ader te meten.
 Aortaboog (Latijn: arcus aortae), de boogvormige overgang in de lichaamsslagader.
Gasontladingsboog, een elektrische stroom die door een geïoniseerd gas loopt, zie Gasontlading.
 Vlamboog, elektrische boog of lichtboog, een ontlading die ontstaat als tussen twee elektroden een elektrische lading wordt geleid.
 Geodetische boog van Struve, een UNESCO-werelderfgoed, een door Europa lopende reeks meetpunten, onder andere voor bepaling van vorm en omtrek van de aarde.
 Natuurlijke brug of natuurlijke boog, een op natuurlijke wijze ontstane boog in het landschap.
 Vulkanische boog of eilandboog, een boog gevormd door verschillende vulkanische eilanden of bergen.

Wiskunde
 Boog (meetkunde), een deel van een cirkel.
Een traject in de Grafentheorie.
 Boog (analyse), een begrip uit de wiskundige analyse.
 Kettinglijn, een bepaalde kromme, qua boogvorm ook toegepast in de architectuur.

Muziek

Een notatiewijze van legato in partituren.
 Verbindingsboog (muziek) of overbindingsboogje in een partituur.
De notatie van de articulatie van motieven in een partituur, waarmee beklemtoning wordt weergegeven.
Een ander woord voor strijkstok. Men spreekt ook van boogvoering waar het het bedienen van de strijkstok betreft. Zie in dit verband ook het lemma Arco (muziekterm).
De spanningsboog (muziek) van een muzikale compositie.
 Muziekboog, een muziekinstrument dat hoort bij de familie van de chordofonen.
 Zingende boog of zingende booglamp, een apparaat dat met gasontlading luchtdrukverschillen en tonen produceert, een uitvinding van William Duddell uit 1900.

Personen en zaken met 'boog' in de naam
 Boog van Samara, een kromming in de middenloop van Russische rivier de Wolga.
Nationaal park Boog van Samara, een Russisch nationaal park bij deze boog.
 Mark Boog, een Nederlandse auteur.
 Rik van den Boog (1959), sinds november 2008 algemeen directeur van de Nederlandse voetbalclub AFC Ajax.
 De Boog, een christelijke middelbare school voor praktijkonderwijs in de stad Zwolle.
 Boog (Midden-aarde), een plaats uit de werken van J.R.R. Tolkien.
Boog van Dolabella en Silanus, een aanduiding voor Porta Caelimontana, een bewaard gebleven Romeinse stadspoort.
 Boog (kunstwerk), een landschapskunstwerk van Adriaan Rees op de Semlinie.

Zie ook
 De Boog 
 Kromme, een begrip uit de wiskunde.
 Τόξον is klassiek Grieks voor boog, het prefix toxo- verwijst hier naar. Zie:
Alle pagina's die beginnen met Toxo
Alle pagina's die beginnen met Toxi